Vs. puede referirse a:

 Vs. (álbum), álbum de Pearl Jam de 1993; 
 Vs. (telenovela), telenovela chilena transmitida el año 2005; 
 VS (canción), de la cantante japonesa Misono de 2006; 
 Cantón del Valais, por su código ISO;   
 Nintendo Vs, plataforma de videojuegos; o 
 Victoria's Secret, marca de lencería para mujer